Алконеро де Абахо има више значења:

 Алконеро де Абахо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Алконеро де Абахо (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику